Сти́вен «Стив» Байс (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позициях первого и второго.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2009: серебро (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его младший брат Марк Байс () — тоже кёрлингист, они несколько последних лет играют в одной команде, вместе выступали на .

Окончил Университет Макмастера.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Выпускники Университета Макмастера